Мерсер (округ, Іллінойс)
Мерсер (округ, Кентуккі)
Мерсер (округ, Міссурі)
Мерсер (округ, Нью-Джерсі)
Мерсер (округ, Північна Дакота)
Мерсер (округ, Огайо)
Мерсер (округ, Пенсільванія)
Мерсер (округ, Західна Вірджинія)